Чемпионат MLS 2016 () — 104-й сезон по футболу, санкционированный ФИФА в США и Канаде, 38-й сезон с национальной лигой высшего дивизиона и 21-й сезон MLS, высшей лиги США и Канады по футболу. В чемпионате принимали участие 20 команд (17 из США и 3 из Канады).

Регулярный чемпионат начался 6 марта и закончился 23 октября. Турнир плей-офф стартовал 26 октября и завершился 10 декабря матчем за Кубок MLS.

Обладателем трофея Supporters’ Shield за лучший результат в регулярном чемпионате в первый раз стал клуб «Даллас».

Чемпионом лиги и обладателем Кубка MLS в первый раз стал клуб «Сиэтл Саундерс».

Новости сезона 
 6 декабря 2015 года MLS объявила о поддержке плана увеличивающего количество клубов в лиге в будущем до 28.
 7 декабря 2015 года, adidas и MLS обнародовали новый дизайн мяча, который будет использоваться в сезоне 2016. Мяч носит название adidas NATIVO.
 Стадион клуба «Филадельфия Юнион» был переименован с «Пи-пи-эл Парк» в «Тален Энерджи Стэдиум», после того как «Тален Энерджи» (Talen Energy) стала независимой компанией по производству электроэнергии, отделившись от «PPL», на долю которой осталась транспортировка и дистрибуция.
 «Спортинг Канзас-Сити» объявил о заключении десятилетнего соглашения с педиатрическим медицинским центром Children’s Mercy Hospital, расположенным в Канзас-Сити штата Миссури, в связи с чем стадион клуба был переименован из «Спортинг Парк» в «Чилдренс Мёрси Парк».
 11 декабря 2015 года «Ди Си Юнайтед» представил свой обновлённый логотип. Это стало лишь вторым изменением эмблемы за двадцатилетнюю историю клуба.
 15 декабря 2015 года «Хьюстон Динамо» сменил владельца. Инвестиционная группа уроженца Мексики Габриэля Бренера выкупила контрольный пакет акций клуба у «Аншутц Энтертэйнмент Груп» Филипа Аншутца, которому принадлежит «Лос-Анджелес Гэлакси». Миноритарными владельцами «Хьюстон Динамо» также являются боксёр Оскар де ла Хойя, Джейк Силверстайн и Бен Гилл.
 7 января 2016 года клуб «Лос-Анджелес» обнародовал свою эмблему. Щитовидная форма эмблемы происходит от герба города Лос-Анджелес. В центре на чёрном фоне расположен главный элемент — монограмма «LA» золотого цвета со стилизованным крылом. Крыло представляет мощь, силу и скорость и отдаёт дань «городу ангелов», крылатому орлу ацтекского и мексиканского наследия города, а также эмблеме клуба «Лос-Анджелес Ацтекс», основанному в Лос-Анджелесе в 1974 году. Надпись «Los Angeles Football Club» выполнена гарнитурой Neutraface. Официальные цвета клуба — чёрный, золотой и красный.
 21 апреля 2016 года лига объявила о заключении контракта с японской сетью Fuji TV на трансляцию матчей MLS в Японии.
 26 апреля 2016 года было объявлено, что права на название домашнего стадиона клуба «Орландо Сити» на последующие восемь лет были выкуплены «», компанией по продаже рекреационных домов на колёсах, в связи с чем стадион был переименован с «Орландо Ситрус Боул Стэдиум» в «Кэмпинг Уорлд Стэдиум».
 19 августа 2016 года было объявлено, что клуб «Миннесота Юнайтед» официально начнёт выступление в MLS в сезоне 2017 года, также как и новый клуб «Атланта Юнайтед». Сезон 2017 года «Миннесота Юнайтед» проведёт на временном домашнем поле «Ти-си-эф Банк Стэдиум» и планирует завершить постройку собственного стадиона к 2018 году.

Клубы-участники

География

Стадионы

Тренеры, капитаны и спонсоры 
Экипировка для всех команд лиги поставлялась компанией Adidas.

Тренерские изменения

Регулярный чемпионат

Расписание 
Регулярный чемпионат лиги проходил с 6 марта по 23 октября. Каждая из двадцати команд проводила 34 матча (17 на домашнем поле и 17 на выезде) по несбалансированному графику. Команды играли по одному матчу с каждым членом противоположной конференции (пять игр дома и пять на выезде). Остальные матчи проводились с командами своей конференции — дважды с каждым из девяти соперников (один раз дома и один на выезде) и по одному дополнительно с шестью соперниками (в общей сложности три домашних и три на выезде).

Команда, занявшая первое место в регулярном чемпионате, была награждена трофеем Supporters’ Shield и квалифицировалась в Лигу чемпионов КОНКАКАФ 2018. Первые шесть команд каждой конференции вышли в плей-офф.

Результаты матчей 
Результаты матчей сезона, статистику и видеоотчёты о матчах каждого клуба можно увидеть на официальном сайте лиги — карта, список.

Восточная конференция 

Источник: Официальный сайт лиги

Западная конференция 

Источник: Официальный сайт лиги

Общий зачёт 
Таблица общего зачёта используется лишь для определения обладателя трофея Supporters’ Shield.

Источник: Официальный сайт лиги

Дополнительные показатели при равенстве очков 
За победу начисляется три очка, за ничью — одно очко, за поражение — ноль очков. Если команды набрали одинаковое количество очков, места распределяются по следующей процедуре тай-брейка:
 Количество побед.
 Разница между забитыми и пропущенными голами.
 Количество забитых голов.
 Наименьшее количество дисциплинарных очков (фол — 1 очко, первая жёлтая — 3 очка, вторая жёлтая (повлёкшая красную) — 3 очка, прямая красная — 7 очков, удаление тренера — 7 очков, любое дополнительное наказание — 8 очков).
 Разница между забитыми и пропущенными голами в гостевых матчах.
 Количество голов, забитых в гостевых матчах.
 Разница между забитыми и пропущенными голами в домашних матчах.
 Количество голов, забитых в домашних матчах.
 Монета (две команды) или жребий (три и больше команд).

Награды

Ежемесячные награды

Еженедельные награды

Команда недели

Награды по итогам сезона

Символическая сборная года 
Сборная составлена по результатам голосования игроков лиги, руководства клубов и представителей средств массовой информации. Мэтт Хеджес и Себастьян Джовинко — единственные игроки символической сборной прошлого года, попавшие в список в этом сезоне.

Статистика

Бомбардиры (регулярный чемпионат) 

Источник: Статистика на mlssoccer.com — Голы

Голевые передачи (регулярный чемпионат) 

Источник: Статистика на mlssoccer.com — Передачи

(регулярный чемпионат) 

Источник: Статистика на mlssoccer.com — Шатауты

Посещаемость матчей регулярного чемпионата 
 В третий сезон подряд был установлен рекорд посещаемости матчей регулярного чемпионата лиги. Средняя посещаемость составила 21 692 болельщика за матч, что превысило предыдущий рекорд установленный в сезоне 2015 (21 574 болельщика за матч). Общая посещаемость составила 7 375 287 болельщиков.
 Был установлен рекорд аншлагов. На 162 матч лиги из 340 были полностью распроданы все билеты на стадионы, что побило рекордные 161 аншлагов, установленные в 2015 году.

Посещаемость матчей плей-офф 
В очередной год в турнире плей-офф был установлен рекорд посещаемости лиги. Матчи плей-офф и Кубка MLS в среднем посетило 27 790 болельщиков.

Статистика трансляции финального матча Кубка MLS 
Согласно Nielsen Research, 3 534 000 телезрителей в США и Канаде посмотрели финальный матч Кубка MLS 2016 11 декабря 2016 года. Это на 177 % превысило количество телезрителей матча Кубка MLS 2015 и также стало рекордом телетрансляций за всю историю лиги. В США, 1 411 000 зрителей смотрело матч на англоязычном канале FOX, а 601 000 — на испаноязычном UniMás. В Канаде, аудитория матча на англоязычном TSN составила 1 430 000 зрителей, а на франкоязычном RDS — 92 000. Также, 4,2 миллиона канадских зрителей посмотрели матч на каналах TSN и RDS как минимум частично.

Турнир плей-офф Кубка MLS 
Турнир плей-офф стартовал 26 октября и завершился 10 декабря матчем за Кубок MLS.

Каждая конференция провела отдельный турнир плей-офф за звание чемпиона конференции. Чемпион Восточной конференции встретился с чемпионом Западной конференции в матче за Кубок MLS, в котором определился чемпион лиги MLS.

В турнир плей-офф вышли шесть лучших команд каждой конференции согласно местам, занятым командами в конференциях по окончании регулярного чемпионата. Третья и шестая команды каждой конференции, а также четвёртая и пятая, провели по одному матчу в предварительном раунде за право на выход в полуфиналы конференций, где их соперниками стали, соответственно, первая и вторая команды (соперником первой команды стала команда с низшим местом). Матчи предварительного раунда проводились на полях команд, закончивших регулярный чемпионат на более высоком месте.

Полуфиналы и финалы конференций состояли из двух матчей — в гостях и на домашнем поле. Команда, закончившая регулярный чемпионат на более высоком месте, получила право играть второй матч полуфинала и финала у себя дома. Победители финалов стали чемпионами своих конференций и встретились в матче Кубка MLS за звание чемпиона лиги. Матч за Кубок MLS проводился на домашнем стадионе команды-финалиста, занявшей более высокое место в регулярном чемпионате.

В случае ничейного суммарного счёта в сериях из двух матчей применялось правило выездного гола. Если после этого результат оставался равным (либо в случае ничьей в серии из одного матча), команды проводили два дополнительных пятнадцатиминутных периода. Если результат по-прежнему оставался ничейным, правило гола, забитого на чужом поле больше не применялось, а назначались послематчевые пенальти.

Источник: Официальный сайт лиги

Предварительный раунд

Восточная конференция

Западная конференция

Полуфиналы конференций

Восточная конференция 

«Торонто» вышел в финал конференции по суммарному счёту 7:0

«Монреаль Импакт» вышел в финал конференции по суммарному счёту 3:1

Западная конференция 

«Колорадо Рэпидз» вышел в финал конференции, завершив серию 1:1 и победив 3:1 по послематчевым пенальти

«Сиэтл Саундерс» вышел в финал конференции по суммарному счёту 4:2

Финалы конференций

Восточная конференция 

«Торонто» победил c суммарным счётом 7:5, клуб стал чемпионом Восточной конференции и вышел в финал Кубка MLS 2016

Западная конференция 

«Сиэтл Саундерс» победил c суммарным счётом 3:1, клуб стал чемпионом Западной конференции и вышел в финал Кубка MLS 2016

Матч за Кубок MLS

Примечания

Ссылки 
 MLSsoccer.com — официальный сайт лиги

2016
2016 год в футболе